Lequilouato (andere Schreibweisen: Lequi Loi Uato, Lecy-Lhoeuato, Lequliwatu, Lequiloualo, Lequiloi Uato, Leguiloiuatu) bezeichnet:

 eine Aldeia im Suco Bucoli (Osttimor), siehe Bucoli
 einen Ort und Aldeia im Suco Triloca (Osttimor), siehe Triloca